Boothia, een schiereiland in Canada.
 Boothia, een geslacht uit de familie van de kortschildkevers.